Tuiuti kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tuiuti (ort), São Paulo, 
 Tuiuti (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar